Termier ist der Familienname folgender Personen:

 Geneviève Termier (1917–2005), französische Geologin und Paläontologin
 Henri Termier (1897–1989), französischer Paläontologe
 Pierre-Marie Termier (1859–1930), französischer Geologe